Municipio de Blue Hill puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Blue Hill (condado de McLean, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McLean.
 Municipio de Blue Hill (condado de Mitchell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.
 Municipio de Blue Hill (condado de Sherburne, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Sherburne.